Хлопотно́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Хлопотнов, Денис Юрьевич (род. 1978) — российский хоккеист, тренер.
 Хлопотнов, Юрий Викторович (род. 1952) — советский футболист.